Zessin steht für:
 Zessin, ein Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen (Rügen), Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern 

Zessin ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Zessin (1900–1983), deutscher Widerstandskämpfer
 Wolfgang Zessin (* 1948), deutscher Physiker, Zoologe und Politiker (CDU)